Solitude steht für:
 Solitude (Album), Jazzalbum von Billie Holiday (1952)
 Solitude (Lied), Jazz-Komposition von Duke Ellington (1934)
 Solitude – Die geheimnisvolle Welt des Leland Fitzgerald, deutscher Alternativtitel des US-Films State of Mind (2003)
 Solitude Aeturnus, gegründet als Solitude, US-amerikanische Epic-Doom-Band (ab 1987)
 Solitude Productions, russisches Musiklabel
 Solitude-Rennen, Motorsportveranstaltung für Motorräder und Automobile

Solitude ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Solitude, Stadtteil von Stuttgart
 Schloss Solitude, Stuttgart
 Solitude-Rennstrecke, ehemalige Motorsport-Rennstrecke bei Stuttgart
 Solitude, dänischer Name des Stadtbezirks Solitüde (Flensburg)
 Solitude (Stadion), Belfast, Nordirland

USA:

 Solitude (Indiana)
 Solitude (Kentucky)
 Solitude (Louisiana)
 Solitude (Utah)
 Solitude (Virginia)

Siehe auch:
 Solitüde (Begriffsklärung)
 Zolitūde (Stadtteil von Riga)

it:Solitudine (disambigua)